Dominic Mahony – pentatleta britannico
Harold Mahony – tennista irlandese
Roger Michael Mahony – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
William Mahony – nuotatore canadese

Pagine correlate
Mahoney